Im Siepen steht für:
 Im Siepen (Dönberg), eine Ortslage in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Im Siepen (Friedrichsberg), eine Ortslage in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Im Siepen (Hatzfeld), eine Ortslage in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: 
 Siepen